Wüpper ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Detlef Wüpper (1911–1995), deutscher Töpfermeister und Bildhauer
 Thomas Wüpper (* 1962), deutscher Schauspieler
 Thomas Wüpper (Journalist) (* 1961), deutscher Journalist, Schwerpunkt Bahn- und Verkehrsthemen

Siehe auch:
 Wupper